Лэндор (англ. Landor) — фамилия.

 Лэндор, Генри Сэвидж (1865—1924) — английский путешественник и художник.
 Лэндор, Розалин (род. 1958) — англо-американская актриса театра и кино. 
 Лэндор, Уолтер Сэвидж (1775—1864) — английский поэт.